Macuelizo, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Santa Bárbara
Macuelizo, comune del Nicaragua nel Dipartimento di Nueva Segovia